Кубок Наследного принца Катара 2010 года — 16-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 18 по 24 апреля. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 2009/2010.

Участники 
 Аль-Гарафа : чемпион Лиги звёзд Катара 2009/2010
 Ас-Садд : 2-е место в Лиге звёзд Катара 2009/2010
 Аль-Араби : 3-е место в Лиге звёзд Катара 2009/2010
 Катар СК : 4-е место в Лиге звёзд Катара 2009/2010

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Футбол в Азии в 2010 году
Спорт в Катаре в 2010 году
Кубок наследного принца Катара
Апрель 2010 года